Libertatea (rumänisch: „Die Freiheit“) ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Libertatea (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Libertatea (Călărași), Dorf im Kreis Călărași

Libertatea ist der Name von:

 Libertatea Oradea, rumänischer Fußballverein
 Libertatea (Tageszeitung), in Rumänien erscheinende Tageszeitung
 Libertatea (Wochenzeitung), in der Vojvodina (Serbien) erscheinende Wochenzeitung